Hallock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hallock Township (Illinois)
 Hallock Township (Minnesota)